Miejscowości w Polsce
 Pod Dąbrową – zniesiona nazwa kolonii w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice
 Pod Dąbrową – gajówka w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki